In 1954 werd het 40ste Campeonato Mineiro gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 20 juni 1954 tot 1 mei 1955 en werd georganiseerd door de Federação Mineira de Futebol. Er werden twee toernooien gespeeld, de winnaars van beide toernooien speelden de finale. Atlético werd kampioen.

Eerste toernooi

Play-off

Tweede toernooi

Play-off

Totaalstand

Derde toernooi

Finale

Na de derde wedstrijd werd besloten dat als de clubs ook de vierde wedstrijd gelijk zouden spelen dat beide clubs kampioen zouden zijn.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro